Brjagovo (Chaskovo) - dorp in Bulgarije
 Brjagovo (Plovdiv) - dorp in Bulgarije